Bourbeau ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Bourbeau (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Elaine Boubeau (* 1949), kanadische Ruderin